El término salsa puede referirse, en esta enciclopedia:

Gastronomía 
 a la salsa, aderezo líquido o pastoso utilizado en algunos alimentos;

Botánica 
 a un sinónimo del género botánico Herrería;

Cine 
 a Salsa (1976), un documental;
 a Salsa (1988), una película;
 a Salsa (2000), una película;

Música

Género 
 a la salsa, un género musical;
 Salsa En Grande, un género musical;

Baile 
 a la salsa, un baile, correspondiente al género musical;
 a la salsa cubana, el baile como se práctica en Cuba;
 a la salsa en línea, un subgénero debla salsa;
 a la salsa dura, un subgénero de la salsa;
 a la salsa blanda, un subgénero de la salsa;

Publicaciones 
 a Salsa Magazine, una revista sobre el género musical;

Personajes 
 a Salsa, el mono, un personaje animal de Mother 3.